Futbolnyj klub Homel (, FK Homel eller FK Gomel; normalt bare kendt som Homel) er en hviderussisk fodboldklub fra Homel. De vandt deres hidtil eneste mesterskab i 2003.

Klubben spiller i 2021 i landets bedste liga, og har hjemmebane på Central stadion. Klubben blev grundlagt i 1959.

Titler 
 Hviderussisk Mesterskab (1): 2003

 Hviderussisk Pokalturnering (2):  2002 og 2011. 

 Superpokalturnering (1): 2012

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1959